Углеро́д:

 Углерод — химический элемент.
 Технический углерод — промышленно изготавливаемая сажа, состоящая большей частью из мелкодисперсного графита.

Населённые пункты:
 Углерод, или Углеродовский — посёлок городского типа в Красносулинском районе.
 Углерод — посёлок при станции в Прокопьевском районе Кемеровской области.